Por Katzenjammer, palavra de origem alemã que significa literalmente "gemido do gato" (e, assim, denota "sons dissonantes", sendo geralmente utilizada para indicar um estado pessoal de depressão ou confusão, ou ainda para se referir ao estado de "ressaca" - o estado pós-bebedeira), pode estar à procura de:

Katzenjammer Kids - (Sobrinhos do Capitão) - considerada a primeira revista de história em quadrinhos/banda desenhada.
Katzenjammer (banda) - conjunto norueguês.
Katzenjammer Kabarett - banda francesa de dark rock.

Outros
Fran Katzenjammer - personagem do sitcom Black Books.
Katzenjammer - canção de Kyuss no álbum Wretch.

Desambiguação